Kain steht für:
 Kain, biblische Gestalt
 Kain (Zeitschrift), Zeitschrift für Menschlichkeit, herausgegeben von Erich Mühsam
 Kain (Band), Rockband aus Berlin
 Kain (Oper), Oper von Eugen d’Albert
 Kaïn, Gemeinde in Burkina Faso
 Kain (Belgien), ehemalige Gemeinde in Belgien (seit 1977 Teil von Tournai)
 Großer Kain, Wohnplatz der Gemeinde Dedelstorf, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Kain ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenie Kain (1960–2010), österreichische Schriftstellerin
 Franz Kain (1922–1997), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Gabriella Kain (* 1981), schwedische Handballspielerin 
 Hans Kain (1887–1926), deutscher Politiker, Gründungsmitglied des Spartakusbundes in Bayern
 John Joseph Kain (1841–1903), amerikanischer Erzbischof
 Karen Kain (* 1951), kanadische Balletttänzerin
 Konrad Kain (1883–1934), österreichischer Bergsteiger und Bergführer
 Luis Kain (* 2005), deutscher Kinderdarsteller
 Patricia Kain (* 1994), deutsche Musicaldarstellerin, Theaterschauspielerin, Sängerin und Moderatorin

Kain ist der Künstlername von:
 Mademoiselle Le Kain († 1775), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kayn
 Kein
 Cain
 Caine
 Kaine
 McKain
 Ehrlicher und Kain
 Kain und Abel, Roman von Jeffrey Archer